Михаи́л Ива́нович Чембержи (15 июля 1944, Измаил — 5 марта 2018) — композитор, профессор (1997), педагог. Народный артист Украины (1997). Действительный член Национальной Академии искусств Украины (2001). Член-корреспондент Национальной Академии педагогических наук Украины (1997), профессор (1997).

Биография 
Михаил Иванович Чембержи родился 15 июля 1944 года в городе Измаил, Одесской области. В 1967 году окончил Одесское государственное музыкальное училище, начал педагогическую деятельность в городе Измаил (ДМШ, Измаильском государственном педагогическом институте).

С 1975 по 1982 год Михаил Иванович преподавал в Институте повышения квалификации работников культуры Министерства культуры УССР, а также был заместителем директора Киевской детской музыкальной школы (ДМШ) № 28, а затем директором ДМШ № 32 и № 5 имени Л. В. Ревуцкого.

В 1988 году окончил Донецкую государственную музыкальную академию.

С 1989 по 1994 год Михаил Иванович работает первым заместителем начальника Главного управления культуры Киева, председателем Комитета искусств города Киева. Был одним из инициаторов театральной премии Киевская пектораль.

С 1994 года — основатель и первый ректор Киевской детской академии искусств.

С 2012 года — академик-секретарь отделения музыкального искусства Национальной академии искусств Украины.

Гражданская панихида состоялась 7 марта в Киевской детской академии искусств. Похоронен на Байковом кладбище.

Произведения 
 Концерт для баяна и симфонического оркестра (1980);
 Опера «Синій птах» (1984);
 Балет «Принцеса на горошині» (1992);
 Балет «Пролісок» (1996);
 Сюита для камерного оркестра (1999);
 Canzona для камерного оркестра (2000);
 Bonus sermo для фортепиано и струнного оркестра (2000);
 Симфоническая сюита «Передчуття весни» (2001);
 Оркестровая миниатюра «Київ травневий» (2001);
 Опера «Різдвяна колискова» (2001);
 Балет «Даніела» (2006);
 Музыка для лирической драмы И. Франко «Зів’яле листя» (2006);
 Музыка к «Кобзарю» Т. Шевченко («Монолог самоти», 2008);
 Концерт для клавесина с оркестром (2009),
 Педагогический репертуар для детей музыкальных школ, высших учебных заведений;
 Песни
 Музыка к театральным постановкам («Мадам Бовари», «Маленькая принцеса», «Дама-призрак», «Новогодние приключения», «Рождественские узоры», «Уявно хворий», «Игра на клавесине» и др.)
 Музыка к кинофильмам («Богдан ХЪмельницкий», «Ностальгия» и др.)

Награды 
 Заслуженный деятель искусств Украины (1993);
 Народный артист Украины (1997);
 Орден «За заслуги» ІІІ ступени (2004);
 Орден «Знак Почёта» (1982);
 Лауреат художественной премии «Киевская пектораль» (1995, 2000);
 Лауреат художественной премии «Киев» им. Артемия Веделя (2011);
 Лауреат Международной премии им. Лео Витошинского (2006);
 Золотая медаль НАМ України (2004);
 Медаль Академии педагогических наук Украины «Ушинський К. Д.» (2009);
 Медаль Академии педагогических наук Украины «Сковорода Г. С.» (2014);
 Почётный знак «Отличник образования Украины» (1999);
 Почётное звание всемирной федерации мира «Посол Мира» (2014).

Почётные членства 
 Действительный член (академик) Национальной Академии искусств Украины (2001);
 Член-корреспондент Национальной Академии педагогических наук Украины (1997);
 член Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО (2009);
 Член Национального союза композиторов Украины;
 Член Национального союза театральных деятелей Украины.

Публикации 
 Монография «Наближення до високих істин»
 Монография «Ранкові роздуми про вічне»

Литература 
 Мистецтво України: Біографічний довідник. — К., 1997. — С. 628;
 Хто є хто в Україні. — К., 2000. — С. 521.

Примечания

Ссылки 
 Біографія на сайті Національної спілки композиторів України
 Біографія на сайті Національної академії мистецтв України
 Відійшов у вічність /Сайт Національної академії педагогчних наук, 5.3.2018/
 Раптово помер Михайло Чембержі /День, 5.3.2018/
 Чембержі М.І. /Сайт «Відкрита Україна»/
 Киевский календарь

Ректоры вузов Киева